2 miejscowości w Polsce: 
 Gołaszewo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal 
 Gołaszewo – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w gminie Mieścisko

Zobacz też:
 Gołaszewo Kujawskie – przystanek kolejowy w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Kowal